Glińskie – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawkim, w sielsowiecie Wołki.
 Glińskie – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Mikołajewo.
 Glińskie – dawne futory na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.